Ви́ктор Казако́в:
 Казаков, Виктор Алексеевич (род. 1949) — депутат Государственной думы РФ IV, V, VI, VII созывов.
 Казаков, Виктор Иванович (1924 — ?) — советский игрок в хоккей с шайбой, футбол.
 Казаков, Виктор Сергеевич (1925—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Казаков, Виктор Фёдорович (1923—1995) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.